Johan Eilerts de Haan – een Nederlands militair en ontdekkingsreiziger
 Hr. Ms. Eilerts de Haan – een voormalig opnemingsvaartuig van de Nederlandse marine
 Eilerts de Haangebergte – een gebergte in Suriname